

Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 Вудлендс (Дорсет) — деревня в графстве Дорсет
 Вудлендс (Саут-Йоркшир) — деревня в графстве Саут-Йоркшир

Соединённые  штаты Америки 
 Те-Вудлендс  — статистически обособленная местность в 45 километрах на северо-запад от Хьюстона, округ Монтгомери, Техас
 Вудлендс (Западная Виргиния) — невключённая территория в округе Маршалл, Западная Виргиния

Канада 
 , провинция Альберта.

Сингапур 
 Вудлендс (Сингапур) — городской район в Северном регионе Сингапура